Michał Cieślak ist der Name folgender Personen:

* Michał Cieślak (Ruderer) (* 1968), polnischer Ruderer 
 Michał Cieślak (Politiker) (* 1974), polnischer Politiker 
 Michał Cieślak (Boxer) (* 1989), polnischer Profiboxer